

Patronyme 

 Jean Garon (1938-2014), homme politique, un professeur et un économiste québécois.
 Jesse Garon (1962-), artiste français du .
 Louis Garon (1574-1631), écrivain français.
 Mathieu Garon (1978-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Pauline Garon (1900-1938), actrice américano-canadienne du cinéma muet.

Autres 

 Le garon est une petite rivière du Pays lyonnais, qui se jette dans le Rhône.

Homonymie de patronyme